Iiyama bezeichnet

 Iiyama (Nagano), eine Stadt in der japanischen Präfektur Nagano
 Iiyama (Han), ein Lehen mit dieser als Hauptstadt
 Iiyama (Unternehmen), einen japanischen Hardwarehersteller

Iiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Yūgo Iiyama (* 1986), japanischer Fußballspieler